A 2014-es Dunlop MSA BTCC szezon az 57. szezonja a brit túraautó-bajnokságnak. Ez volt a negyedik szezon, ahol az NGTC autók versenyezhettek, valamint az első szezon, amiben az S2000-es autók már nem vehettek részt. A szezon 10 helyszínből és 30 futamból állt.

Csapatok és versenyzők

Változások a mezőnyben 
James Cole a Team HARD elhagyása után (a 2013-as szezon féltávjától) a United Autosports színeiben versenyzik. 
Ollie Jackson elhagyta a Speedworks Motorsport-ot, így a Welch Motorsport által készített Proton Persona-val versenyzik. 
Aiden Moffat egy teljes szezont teljesít az Andy Neate-től vett Chevrolet Cruze-ban, a Laser Tools Racing színeiben. 
Dave Newsham a Speedworks Motorsport helyett az AmD Tuning.com színeiben versenyzik. 
Árón Smith az Airwaves Racing helyett a Team BMR színeiben versenyzik. 

A kétszeres Renault UK Clio Cup ‘Masters Cup’ bajnok, Simon Belcher a Handy Motorsport színeiben csatlakozott a sorozathoz. Egy Toyota Avensis-el versenyzik, amit a Speedworks Motorsport-tal együtt tartanak karban. 
Az utoljára 2010-ben, a Forster Motorsport színeiben versenyző, Martin Depper a Pirtek Racing második Honda Civic-jével versenyzik. 
A 2013-as European Supercar Challenge Championship bajnoka, Glynn Geddie a United Autosports színeiben csatlakozik a sorozathoz. 
Az 1999-es British Formula Three bajnok, Marc Hynes a Triple Eight Race Engineering gyári MG6 GT-jével indul a sorozatban. 
Az 1997-es és a 2000-es bajnok, Alain Menu a Team BMR színeiben visszatér a sorozatba. 
A 2007-es és a 2008-as bajnok, Fabrizio Giovanardi az Airwaves Racing színeiben visszatér a sorozatba. 

Jeff Smith 4 egymást követő szezon után elhagyta a bajnokságot.
Frank Wrathall elhagyta a bajnokságot, mert 2014. február 7-én 21 hónapra elítélték egy halált okozó óvatlan vezetés miatt.
Andy Neate úgy döntött, 2014-ben nem tér vissza a bajnokságba. Neate a 2015-ös visszatérésre készül.
Tom Onslow-Cole elhagyta a bajnokságot - a British GT-ben versenyzik, de azt mondta, van még valami, amit még nem fejezett be a BTCC-ben.

Versenynaptár 
A 2014-es BTCC versenynaptárat 2013. szeptember 14-én jelentették be. Az Oulton Park helyszínen az Island pálya helyett az International pályán versenyeznek.

A bajnokság állása 

Azért nem jár több pont, ha valaki egynél több kört vezetett egy versenyen, hanem maga a tény számít, vagyis például öt körnél is egy pont jár.
Az első verseny pole-pozíciójáért egy pont jár.

Egyéni bajnokság

Konstruktőri bajnokság

Csapatverseny

Függetlenek egyéni versenye

Független csapatok versenye

Jack Sears Trophy 
A 2013-as bevezetése után, a Jack Sears Trophy-t az a független versenyző kaphatja, aki a legtöbb helyet szerzi a 2014-es szezon alatt. Egy versenyző egy versenyhétvégén kapott büntetése után a hétvége pontja(i) nem számítanak bele a Jack Sears Trophy-ba.

Jegyzetek 

Turaauto
Brit túraautó-bajnokság